Uña de Quintana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Uña de Quintana (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Uña de Quintana (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar